Вербляны — название населённых пунктов.

Украина 
 Вербляны — село в Золочевском районе Львовской области.
 Вербляны — село в Яворовском районе Львоской области.